Stefi  – diminutivo del nome femminile Stefania
 Stefi – personaggio immaginario protagonista dell'omonima serie a fumetti
 Il mondo di Stefi – serie televisiva italiana
 Alexander Stefi – attore teatrale tedesco